Домашний чемпионат Великобритании 1929/30 () — сорок второй розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Англии, для которой это была первая «единоличная» победа в Домашнем чемпионате с 1913 года.

В этом сезоне у Домашнего чемпионата Великобритании появился серьёзный конкурент: в Уругвае прошёл первый в истории Кубок мира ФИФА. Четыре сборные Великобритании не были на тот момент членами ФИФА и не были приглашены на этот турнир.

Турнир начался в октябре 1929 года, когда англичане на выезде выиграли у ирландцев в Белфасте со счётом 3:0, а шотландцы на выезде обыграли валлийцев в Кардиффе со счётом 4:2. В ноябре Англия дома разгромила Уэльс со счётом 6:0. 1 февраля 1930 года Ирландия разгромила Уэльс в Белфасте со счётом 7:0, что стало рекордной победой в истории сборной. 22 феврале Шотландия в Глазго обыграла Ирландию со счётом 3:1. 5 апреля 1930 года в последнем матче турнира Англия на «Уэмбли» разгромила Шотландию со счётом 5:2 и выиграла турнир.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Бомбардиры 
 6 голов
  

 5 голов
  Джордж Кэмселл

 4 гола
  Хьюи Галлахер

 2 гола
  
  
  Вик Уотсон

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1929/30 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1929/30 на сайте Englandfootballonline

1930
Футбол в Англии в сезоне 1929/1930
Футбол в Европе в 1929 году
Футбол в Европе в 1930 году